El Campeonato Seychelense de fútbol es la máxima división de fútbol en las islas de Seychelles, la liga se disputa desde 1979 y es organizada por la Federación de Fútbol de Seychelles.

El equipo campeón obtiene la clasificación a la Liga de Campeones de la CAF.

Equipos 2016 

Anse Réunion FC (Anse Réunion)
Côte d'Or FC (Praslin)
Foresters (Mont Fleuri)
La Passe FC (La Passe)
Light Stars (Grande Anse)
Northern Dynamo (Glacis)
Plaisance FC (Plaisance)
Revengers FC
Saint John Bosco FC (Pointe La Rue)
St Louis Suns United (Victoria)
St Michel United FC (Anse-aux-Pins)
The Lions (Cascade)

Palmarés

Títulos por club 

(*) St Louis Suns United FC incluye los clubes Saint-Louis FC y Sunshine FC.

Máximos goleadores

Tabla histórica 
 Tabla actualizada desde 1995 con la Reintroducción de clubes a la finalización de la temporada 2021-22.
 Solo la temporada 1996 tiene resultados desconocidos, mientras que la 2019 fue una temporada de transición, sin campeonato oficial.

Véase también 
 Copa de Seychelles
 Selección de fútbol de Seychelles

Referencias

Enlaces externos 
SFF

Rsssf: Seychelles - List of Champions

Seychelles
Fútbol en Seychelles